Bijnaam van de Amerikaanse vrouwenrechtenactiviste Margaret Brown
The Unsinkable Molly Brown (musical), een Amerikaanse musical uit 1960 van Meredith Willson en Richard Morris
The Unsinkable Molly Brown (film), een Amerikaanse muziekfilm uit 1964 onder regie van Charles Walters